Il singolare del Delray Beach International Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Kevin Anderson era il detentore del titolo ma è stato sconfitto nei quarti di finale da John Isner.

Ernests Gulbis ha sconfitto in finale Édouard Roger-Vasselin per 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 John Isner (semifinale)
 Tommy Haas  (semifinale)
 Sam Querrey (secondo turno)
 Kei Nishikori (primo turno, ritirato)

  Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Feliciano López (ritirato a causa di un infortunio al braccio)
  Xavier Malisse (secondo turno)

Qualificati 

  Bobby Reynolds (primo turno)
  Tim Smyczek (primo turno)

  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)
  Ernests Gulbis (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach International Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013